Horak kan som auktorsförkortning betyda:

 Egon Horak
 Marianne Horak

Robotskapade auktorsförkortningar